Secretário (ave) — espécie de ave (Sagittarius serpentarius)
 Secretário de Estado — membro de um governo de certos estados
 Escrivaninha — móvel usado para escrever e guardar documentos
 Secretário executivo — profissional de gestão
 Secretária (Assédio Sexual) — canção de Amado Batista

Ver também 
Secretário-geral
Secretária eletrônica